Петроково — название населённых пунктов:

Россия 
 Петроково — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Петроково — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Петроково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

См. также 
 Петраково